«Китап» () — производственное объединение полиграфических предприятий, созданное в Алма-Ате в 1976 году.

В состав производственного объединения вошли следующие предприятия:
 Алма-Атинский полиграфкомбинат, созданный в 1947 году.
 Фабрика книги, основанная в 1973 году.
 Типография оперативной и билетно-бланочной продукции.
 Типография по изготовлению ученических тетрадей и бумажно-беловых товаров.

Основной продукцией производственного объединения являлись книги и брошюры, тетради общие, школьные и для рисования, дневники ученические, блокноты и т. д.

В феврале 2003 года объединние в связи с объединением с предприятием «Дауир» () преобразовано в ТОО «Республиканский полиграфическо-издательский комплекс „Дауир“».

Примечания

Литература 
 

Типографии СССР
Предприятия Алма-Аты
Литература Казахстана